American Eagle steht für:

 American Eagle, mitunter verwendeter Name für den Weißkopfseeadler, Wappentier der Vereinigten Staaten 
 American Eagle (Band), US-amerikanische Band
 American Eagle (Six Flags Great America), Achterbahn
 American Eagle Outfitters, US-amerikanischer Bekleidungskonzern 
 American Eagle (Motorradmarke), US-amerikanische Motorradmarke 

Schiffe:
 SS American Eagle (T-AK 2044), US-amerikanisches Unterstützungsschiff  
 American Eagle (Segelschiff), historischer Zweimast-Schoner, National Historic Landmark der Vereinigten Staaten, NRHP-Registernummer 91002064

Luftfahrt:
 American Eagle Aircraft Corporation, US-amerikanisches Flugzeugbau-Unternehmen
 American Eagle (Fluggesellschaft), Markenname für Zubringerflüge für American Airlines in den USA 
 American Eagle Airlines, bis 2014 Name der Regionalfluggesellschaft Envoy Air

US-amerikanische Münzen:
 Eagle (Münze), historische Goldmünze
 American Gold Eagle, Anlagemünze aus Gold
 American Silver Eagle, Anlagemünze aus Silber
 American Platinum Eagle, Anlagemünze aus Platin

Filme:
 American Eagle (1988), US-amerikanischer Actionfilm
 American Eagle – Merchants of War II, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1986